Raczek skrzelowy – gatunek pasożyta z podgromady widłonogów
 Miejscowości i ich części w Polsce
 Raczek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gm. Lubawa
 Jeziora w Polsce
 Jezioro Raczek – jezioro w Kotlinie Grudziądzkiej, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz;
 Jezioro Raczek – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Osoby o nazwisku Raczek
 Tomasz Raczek (ur.1957) – polski teatrolog, krytyk filmowy i publicysta
 Zdzisław Raczek (ur.1953) – polski koszykarz
 Joachim Raczek (ur.1934) – polski naukowiec
 Franciszek Raczek (ur.1897) – pułkownik Wojska Polskiego

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)